Дэниел Ричард Макбрайд (; род. 29 декабря 1976, Стейтсборо, Джорджия, США) — американский актёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Дэнни Макбрайд родился в Стейтсборо (Джорджия) и вырос во Фредериксберге (Виргиния), закончил Courtland High School. Он работал ночным менеджером в отеле Holiday Inn в Бербанке.

Личная жизнь 
В настоящее время женат на Гии Руис. У супругов есть один ребенок.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Телепродюсеры США
Выпускники Школы искусств Университета Северной Каролины